Die Urwahn Engineering GmbH ist ein Fahrrad-Hersteller aus Magdeburg, dessen Fahrräder teilweise im 3D-Druck gefertigt werden.

Das Start-Up wurde als Spin-off von Absolventen der Otto-von-Guericke-Universität gegründet, die dort Maschinenbau und Sport und Technik studiert hatten. 2017 investierte der  Risiko-Kapitalgeber bmp Ventures in das Unternehmen. Geschäftsführer sind Ramon Thomas und Sebastian Meinecke. Die Produktpalette besteht aus den Modellen Stadtfuchs, Platzhirsch und Schmolke.  2019 erhielt Urwahn den  Red Dot Award best of the best bicycle design.

Fertigung und 3-D-Druck 

Die Fahrräder von Urwahn haben einen teilweise im 3D-Druck gefertigten Stahlrahmen, in den Licht,  GPS-Tracker und  E-Bike-Akku (beim Modell Platzhirsch) integriert sind.

Das Modell Stadtfuchs ist nach Aussage des Unternehmens „das erste 3D-gedruckte Fahrrad in Serie“.  Gedruckt wird nicht der ganze  Rahmen, sondern Teile wie  Tretlager, Sattelrohr, Steuerrohr und Verbindungen. In mehreren Produktionsschritten bei anderen Firmen werden sie mit zugelieferten Rohren  verlötet und  pulverbeschichtet. Die Endmontage erfolgt bei Urwahn in Magdeburg.

Einzelnachweise 

Deutscher Fahrradhersteller
Markenname (Fahrrad)
Produzierendes Unternehmen (Magdeburg)